Bushfield ist der Familienname folgender Personen:

 Harlan J. Bushfield (1882–1948), US-amerikanischer Politiker
 Vera C. Bushfield (1889–1976), US-amerikanische Politikerin